Тара Уотхорн  (; ) — канадская хоккеистка. Игрок сборной Канады. Амплуа — защитник. Чемпионка Олимпийских игр 2014 года. Серебряный призёр чемпионатов мира 2011 и 2015 годов. На начало 2014 года на клубном уровне играет за команду Калгари Инферно в чемпионате Канады.

Занимается хоккеем с четырёх лет. Была возвращена в национальную сборную перед Олимпийскими играми в Сочи, перерыв между вызовами в сборную составил 2 года, до этого играла за Канаду на чемпионате мира 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте олимпийской сборной Канады

Хоккеистки Канады
Хоккейные защитники
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года